Лос Педрегалес има више значења:

 Лос Педрегалес (Чиксулуб Пуебло), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Лос Педрегалес (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику